Матвей Гагарин:
 Гагарин, Матвей Алексеевич (1725—1793) — генерал-майор из рода Гагариных, командир Семёновского гвардейского полка (1763—1765). 
 Гагарин, Матвей Петрович (1659—1721) — нерчинский воевода, глава Сибирского приказа и Оружейной палаты, комендант Москвы, первый глава Сибирской губернии.